De Serie A 1959/60 was het 57ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 29ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand 

1. Genoa kreeg 28 strafpunten, waarvan tien al voor het volgende seizoen. Nadat de club in beroep ging werden de strafpunten voor het volgende seizoen op 7 gezet.

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1959/60